«Аппассиона́та» — короткометражный художественный фильм режиссёра Юрия Вышинского, продолжающий традиции советской киноленинианы.

Сюжет 
Москва, конец 1920 года. Ленин, недавно оправившийся после ранения, приехал навестить Горького. Они расположились в кабинете писателя. Ленин рассказывает о своей встрече с Гербертом Уэллсом и не может скрыть досады от того недоверия, с каким смотрит уважаемый им большой художник на будущее России.

Горький, знавший о любви Ленина к музыке, попросил прийти этим вечером своего знакомого пианиста Исая Добровейна. Маэстро играет произведения Шопена и под конец исполняет Бетховена. Поблагодарив музыканта за прекрасное исполнение, Ленин произносит свой знаменитый монолог о том, что он не знает ничего лучше «Аппассионаты» — произведения, которое при всём творящемся зле заставляет его быть добрым к людям.

В ролях 
 Борис Смирнов — Владимир Ильич Ленин
 Владимир Емельянов — Максим Горький
 Дарья Пешкова — Екатерина Павловна Пешкова
 Рудольф Керер — Исай Александрович Добровейн
 Марк Бернес — Гиль, шофёр Ленина
 Таня Новичкова — Танюша, девочка из Сормова
 Фортепианные произведения Бетховена и Шопена исполняет Рудольф Керер

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Юрий Вышинский, Михаил Анчаров, Д. А. Афиногенова (жена Анчарова, дочь драматурга Афиногенова)
 Сценарий был написан по рассказу А. Б. Вербицкого "Концерт"
 Режиссёр-постановщик: Юрий Вышинский
 Главный оператор: Владимир Яковлев
 Оператор: Т. Гришин
 Художник-постановщик: Иосиф Шпинель
 Грим: А. Анджан, Ю. Емельянов
 Монтажёр: К. Алеева
 Звукооператор: В. Лещёв
 Редактор: Н. Ушакова
 Оператор комбинированых съёмок: Николай Ренков
 Художник комбинированых съёмок: Ф. Красный
 Директор: Н. Урвачёва

Награды 
 1963 — Второй приз в разделе драматических фильмов Международного телефестиваля в Александрии.

Примечания 

Телефильмы СССР 1963 года
Телефильмы студии «Мосфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телефильмы на русском языке
Чёрно-белые телефильмы СССР
Среднеметражные телефильмы СССР
Фильмы Юрия Вышинского
Фильмы о Владимире Ленине